Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 2016 was de 39e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een tweejaarlijks AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Zestien landen namen deel aan dit toernooi dat van 13 tot en met 30 oktober in Bahrein werd gespeeld. Japan werd voor de eerste keer winnaar van het toernooi.

Dit toernooi was tevens een kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 in 2017, dat gespeeld werd in Zuid-Korea. De vier beste landen kwalificeerden zich voor dat toernooi. Dat waren Japan, Vietnam, Iran en Saoedi-Arabië.

Kwalificatie 
De volgende zestien landen hebben zich gekwalificeerd voor het eindtoernooi.

Stadions

Loting
De loting was op 30 april 2016 om 19:00 (UTC+3) in Manamah. Bij de loting werden de deelnemende landen in 4 potten gestopt op basis van de resultaten van het vorige toernooi. De landen werden verdeeld over vier poules. Bahrein werd automatisch in pot 1 gezet en ook in poule A.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe link
AFC U-19 Championship 2016 COMPETITION REGULATIONS (pdf)

Voetbal in 2016
Voetbal in Bahrein
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Bahrein